Osiedle Kolejowe – Dzielnica VIII w Krakowie
 Osiedle Kolejowe – Dzielnica XII w Krakowie
 Osiedle Kolejowe w Skarżysku-Kamiennej
 Osiedle Kolejowe w Inowrocławiu
 Osiedle Kolejowe w Wągrowcu
 Osiedle Kolejowe w Skarżysku-Kamiennej
 Osiedle Kolejowe – część wsi Czechów w woj. świętokrzyskim, w pow. pińczowskim, w gminie Kije
Kolejowe